Slovo sed nebo SED může označovat:

 sed – tělocvičná poloha nebo poloha lidského těla při sezení
 sed – počítačový program
 sed (svátek) – královský ceremoniál ve starověkém Egyptě
 sed – jako součást českého názvu některé z ásan hathajógy

zkratka SED
 Sjednocená socialistická strana Německa – Jednotná socialistická strana Německa v bývalé NDR
 SED (obrazovka) – Surface-conduction electron-emitter display – název technologie pro ploché obrazovky

Podobné 
 posed – lovecké zařízení

Externí odkazy